Роман Витальевич Монченко (9 августа 1964 — 2 января 2020) — российский гребец, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпийских игр 1996 года.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) России
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года